Robertson kan som auktorsförkortning betyda:

 David Ross Robertson
 Charles Robertson
 Desiree R. Robertson
 Tasia Robertson
 David Robertson

Robotskapade auktorsförkortningar